Alessandro Chiesa, né le , est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Lors de la saison 2003-2004, il joue ses premiers matchs en Ligue nationale A pour le HC Ambrì-Piotta. En 2005, il rejoint le grand rival cantonal des Biancoblù, le HC Lugano. En 2006, il remporte le titre de champion de Suisse avec les Bianconeri. En 2010, il rejoint le EV Zoug, où il sera capitaine lors de la saison 2012-2013. Fin 2013, il annonce son retour au HC Lugano pour la saison 2014-2015.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suisse au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Depuis 2012, il fait partie du cadre élargit de la Nati.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003|| HC Ambrì-Piotta U20|| Juniors Élites A|| 33|| 2|| 1|| 3|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Ambrì-Piotta U20|| Juniors Élites A|| 35|| 6|| 12|| 18|| 115|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 17|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HC Lugano||  LNA|| 20|| 0|| 0|| 0|| 22|| 15|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| HC Coire|| LNB|| 6|| 0|| 1|| 1|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HC Lugano||  LNA|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Coire||  LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| HC Lugano||  LNA|| 42|| 0|| 1|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Coire|| LNB|| 9|| 1|| 4|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Lugano||  LNA|| 50|| 3|| 2|| 5|| 48|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2009-2010|| HC Lugano||  LNA|| 50|| 0|| 4|| 4|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| EV Zoug||  LNA|| 50|| 1|| 9|| 10|| 71|| 10|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2011-2012|| EV Zoug|| LNA|| 48|| 5|| 9|| 14|| 91|| 9|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2012-2013|| EV Zoug|| LNA|| 50|| 3|| 8|| 11|| 67|| 14|| 2|| 2|| 4|| 24
|-
| 2013-2014|| EV Zoug|| LNA || 48|| 2|| 7|| 9|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Lugano || LNA || 49|| 5|| 8|| 13|| 63|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2015-2016|| HC Lugano || LNA || 44 || 3 || 11 || 14 || 74 || 15 || 0 || 5 || 5 || 24
|-
| 2016-2017|| HC Lugano || LNA || 41 || 3 || 6 || 9 || 40 || 11 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2017-2018 || HC Lugano || LNA || 49 || 2 ||	5 || 7 ||70 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HC Lugano || LNA || 46|| 8|| 10|| 18|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2018-2019 || HCB Ticino Rockets || LNB || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Lugano || LNA || 50|| 4|| 3|| 7 ||30 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Lugano || LNA || 52|| 1|| 6|| 7 ||72 || 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2021-2022||  HC Lugano || LNA  ||  || 

| 2004|| Suisse -18 ans ||Championnat du monde -18 ans || 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| +8||  Médaille d'or de la Division 1, groupe A
|-
| 2005|| Suisse -18 ans ||Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -1|| Neuvième place
|-
| 2006|| Suisse -20 ans || Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 10|| -1||  Septième place
|-
| 2012||EV Zoug || Trophée européen || 8|| 0|| 3|| 3|| 33|| || Deuxième place de la Division Ouest

Références

Naissance en février 1987
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Lugano
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Coire
Sportif tessinois
Défenseur de hockey sur glace